Lamas se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carlos José Einicker Lamas 
 Gerardo Lamas